Dit is een lijst van planetoïden 110001-110100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110001 - || 2001 SP63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110002 - || 2001 SX63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110003 - || 2001 SE64 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110004 - || 2001 SF64 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110005 - || 2001 SH64 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110006 - || 2001 ST65 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110007 - || 2001 SU65 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110008 - || 2001 SY65 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110009 - || 2001 SW66 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110010 - || 2001 SB67 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110011 - || 2001 SZ67 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110012 - || 2001 SL68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110013 - || 2001 SN68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110014 - || 2001 SR68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110015 - || 2001 SV68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110016 - || 2001 SB69 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110017 - || 2001 SS69 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110018 - || 2001 SA70 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110019 - || 2001 SE70 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110020 - || 2001 SM71 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110021 - || 2001 SP71 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110022 - || 2001 SX71 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110023 - || 2001 SH72 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110024 - || 2001 SL72 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110025 - || 2001 SN72 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110026) Hamill || 2001 SH73 || 17 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110027 - || 2001 SD74 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110028 - || 2001 SS74 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110029 - || 2001 SG75 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110030 - || 2001 SJ75 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110031 - || 2001 SX75 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110032 - || 2001 SD76 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110033 - || 2001 SN76 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110034 - || 2001 SS76 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110035 - || 2001 SX78 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110036 - || 2001 SP79 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110037 - || 2001 SA80 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110038 - || 2001 SX80 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110039 - || 2001 SH81 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110040 - || 2001 SY81 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110041 - || 2001 SJ82 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110042 - || 2001 SL82 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110043 - || 2001 SA83 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110044 - || 2001 SO83 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110045 - || 2001 SD87 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110046 - || 2001 SV88 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110047 - || 2001 SM90 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110048 - || 2001 ST91 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110049 - || 2001 SK92 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110050 - || 2001 SO94 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110051 - || 2001 SE95 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110052 - || 2001 SF96 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110053 - || 2001 SO96 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110054 - || 2001 SH98 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110055 - || 2001 SC100 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110056 - || 2001 SB103 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110057 - || 2001 SZ103 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110058 - || 2001 SC106 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110059 - || 2001 SK107 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110060 - || 2001 SM107 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110061 - || 2001 SF108 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110062 - || 2001 SG108 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110063 - || 2001 SV108 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110064 - || 2001 SA109 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110065 - || 2001 SU109 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110066 - || 2001 SW109 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110067 - || 2001 SH110 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110068 - || 2001 SR110 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110069 - || 2001 SC111 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110070 - || 2001 SZ111 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110071 - || 2001 SA112 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110072 - || 2001 SB112 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110073) Leeonki || 2001 SM113 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110074) Lamchunhei || 2001 SP113 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110075 - || 2001 SR113 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110076 - || 2001 SW113 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110077) Pujiquanshan || 2001 SC114 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110078 - || 2001 SH114 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110079 - || 2001 SR114 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110080 - || 2001 SV114 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110081 - || 2001 SK115 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110082 - || 2001 SN115 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110083 - || 2001 SV115 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110084 - || 2001 SP116 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110085 - || 2001 SE117 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110086 - || 2001 ST117 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110087 - || 2001 SW117 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110088 - || 2001 SG120 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110089 - || 2001 ST120 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110090 - || 2001 SV120 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110091 - || 2001 SW120 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110092 - || 2001 SC121 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110093 - || 2001 SJ121 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110094 - || 2001 SP121 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110095 - || 2001 SO122 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110096 - || 2001 SW122 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110097 - || 2001 SD123 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110098 - || 2001 SK124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110099 - || 2001 SY124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110100 - || 2001 SZ124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten